Wołkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Wołkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
Wołkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Wołkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Wołkowszczyzna – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki